Agano (stad), een stad in de Japanse prefectuur Niigata
Agano (rivier), een Japanse rivier
Agano (schip, 1942), een Japanse lichte kruiser